Кубок Бразилии по футболу 1961 () — 3-й розыгрыш общенационального чемпионата по футболу в Бразилии. С 2010 года, согласно решению Конфедерации футбола Бразилии, данный турнир был приравнен по статусу к чемпионату Бразилии. Таким образом, выигравший Кубок Бразилии 1961 года «Сантос» спустя 49 лет был провозглашён третьим чемпионом Бразилии.

Ход турнира 
Турнир прошёл во второй половине 1961 года. В нём приняли участие 17 чемпионов штатов, а также действующий чемпион «Палмейрас». Пятнадцать команд-чемпионов своих штатов и «Палмейрас» (в сумме — 16 команд) были разбиты по несправедливому со спортивной точки зрения географическому признаку («Север» и «Юг») на восемь пар. Команды проводили по два матча в плей-офф дома и в гостях, а в случае, если по итогам двух встреч команды набирали одинаковое количество очков, назначался дополнительный матч. Победитель южной группы выходил в полуфинал, где играл с автоматически квалифицированным в эту стадию турнира чемпионом штата Сан-Паулу. Аналогично, победитель северной пульки выходил в полуфинале на чемпиона штата Пернамбуку.

В финальном противостоянии встретились «Сантос» и «Баия», участвовавшие в финале первого Кубка Бразилии двумя годами ранее. На этот раз футболисты «Сантоса» взяли реванш и впервые в своей истории стали чемпионами Кубка Бразилии. Общий счёт двухматчевого противостояния — 6:2 (результаты матчей — 1:1 и 5:1).

 Финальная стадия

Статистика 
 Финальные игры

Чемпионский состав 
 «Сантос»: Лаэрсио (Силас); Лима, Мауро Рамос (Олаво), Далмо; Зито, Калвет; Дорвал, Тите, Коутиньо, Пеле, Пепе

Лучшие бомбардиры

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Статистика на RSSSF

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 1961 году
Спорт в Бразилии в 1961 году